Le nom Malambo peut faire référence à :
 Malambo, une municipalité du département d'Atlántico, en Colombie ;
 le malambo, une danse d'Argentine ;
 Malambo, un film argentin réalisé par Alberto de Zavalía en 1942 ;
 Malambo , une chanson de la chanteuse péruvienne Yma Sumac, enregistrée en 1955.